Liu Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liuyang He, vattendrag, Hunan, 
 Liu He (vattendrag i Kina, lat 31,51, long 121,33), 
 Liu He (vattendrag i Kina, Jilin), 
 Liu He (vattendrag i Kina, Liaoning), 
 Liu He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar